Сево́стьянов — русская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Севостьянов, Алексей Григорьевич (1910—2010) — советский и российский учёный-текстильщик и педагог.
 Севостьянов, Артемий Викторович (род. 1973) — казахстанский ватерполист.
 Севостьянов, Василий Николаевич (род. 1969) — российский лётчик-испытатель, Герой Российской Федерации.
 Севостьянов, Виктор Михайлович (род. 1959) — российский военачальник, командующий 4-й армией ВВС и ПВО, генерал-лейтенант, заслуженный военный лётчик России, лётчик-снайпер.
 Севостьянов, Геннадий Кириллович (1938—2003) — заслуженный художник РСФСР, народный художник РФ (1996).
 Севостьянов, Григорий Николаевич (1916—2013) — советский и российский историк, академик РАН.
 
 
 
 Севостьянов, Эрнест Васильевич (род. 1938) — парашютист-испытатель
 Севостьянов, Юрий Викторович (1949—2011) — советский партийный деятель г. Новокуйбышевска

Населённые пункты 
 Севостьянов — хутор в Милютинском районе Ростовской области.
 Севостьянов — хутор в Морозовском районе Ростовской области.

См. также 
 Севастьянов
 Савостьянов